Василий Гудович:
 Гудович, Василий Андреевич (1713—1764) — последний генеральный подскарбий Войска Запорожского, тайный советник.
 Гудович, Василий Васильевич (1866—1945) — русский общественный деятель и политик, в 1903—1908 гг. санкт-петербургский губернский предводитель дворянства, в должности шталмейстера.